Anne-Laure Dalibard (1982- ) : mathématicienne française
 Antoine Dalibard (1983- ) : coureur cycliste français;
 Barbara Dalibard (1958- ) : femme d'affaires française;
 Jean Dalibard (1958- ) : physicien français;
 Philippe Dalibard (1958- ) : coureur cycliste français, père d'Antoine;
 Thomas-François Dalibard (1709-1778) : naturaliste français.

Homonymie de patronyme